Спинк () — англоязычный топоним.

 Спинк — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.
 Спинк — деревня в графстве Лиишь (Ирландия).